¡Buenísimo, Natacha!, titulado ¡Padrísimo, Natacha! en México, es un relato de Luis Pescetti, escritor y cantante argentino. Es el cuarto libro de la serie de literatura infantil sobre una niña llamada Natacha y sus experiencias.

La primera edición del libro, con ilustraciones de O'Kif, fue publicada por la editorial Alfaguara en el año 2002 en Buenos Aires, Argentina, para Sudamérica y México.. Una segunda edición, ilustrada por Pablo Fernández, apareció en 2008, con motivo del décimo aniversario del primer libro de la serie, Natacha.

El disco Antología de Luis Pescetti contiene dos capítulos de esta obra: Novios y Escribiendo la famosa carta.

Sinopsis 

El relato incluye varias historias independientes, que surgen de la trama central basada en la idea de Natacha y su amiga Pati de  escribir por encargo cartas de amor para los compañeros de la escuela. Las historias se entrelazan  con el relato de las tareas   que Natacha y sus compañeros realizan para la Feria de Ciencias de la escuela a la que asisten.

Véase también 

Natacha

Enlaces externos 
¡Buenísimo, Natacha! de Lecturalia
¡Buenísimo, Natacha! en Canal Lector

Buenísimo, Natacha!